Cyclostremiscus baldridgei är en snäckart som först beskrevs av Bartsch 1911.  Cyclostremiscus baldridgei ingår i släktet Cyclostremiscus och familjen Vitrinellidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
baldridgei